Orestīs Karnezīs – calciatore greco
 Panos Karnezis – scrittore greco